delegacja, w prawie – przeniesienie części lub całości kompetenecji
 delegacja, w wojskowości –
 delegacja – jednostka administracyjna Meksyku

Zobacz też 
 delegacja ustawowa
 delegacja służbowa